Tronchet ist der Familienname folgender Personen:

 François Denis Tronchet (1726–1806), französischer Jurist
 Guillaume Tronchet (1867–1959), französischer Architekt

Tronchet ist das Pseudonym folgender Personen:

 Tronchet (Comicautor) Didier Vasseur; Comic-Autor und -Illustrator 

Siehe auch:
 Le Tronchet, Ortschaften in Frankreich
 Rue Tronchet (Lyon), Straße im 6. Arrondissement von Lyon
 Rue Tronchet (Paris), Straße im 8. Arrondissement von Paris